Вальдбрёльбах () — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия. Левый приток реки Брёль.

Берёт начало в черте города Вальдбрёль. Течёт на запад. По долине реки проходит федеральная автодорога 478. Впадает в Брёль у деревни Брёлек. Площадь бассейна реки составляет 63,504 км². Общая длина реки 20,4 км. Высота истока 370 м. Высота устья 124 м.

Речной индекс 27266. Речная система реки — Брёль → Зиг → Рейн.

Примечания

Ссылки 
 
 
 , Bernd Röser, 1975

Реки Северного Рейна-Вестфалии
Бассейн Зига